

Patronymie 
 Joseph Lepaute Dagelet (1751-1788) est un astronome français 
 Hans Dagelet (1945), est un acteur néerlandais
 Tatum Dagelet (1975), est une actrice et animatrice de télévision néerlandaise
 Mingus Dagelet (1991), est un acteur et batteur de jazz néerlandais.
 Charlie Chan Dagelet (1986), est une actrice néerlandaise.
 Dokus Dagelet (1973), est une actrice néerlandaise.
 Monk Dagelet (1997), est un acteur néerlandais.

Toponymie 
 (désuet) Nom donné par les Européens à l’île coréenne de Ulleungdo en l’honneur de Joseph Lepaute Dagelet.